Sebastião Herédia ist der Name folgender Personen:

* Sebastião Herédia (Fechter) (Sebastião Sancho Gil de Borja de Macedo e Meneses de Herédia; 1876–1958), portugiesischer Fechter 
 Sebastião de Herédia (Moderner Fünfkämpfer) (Sebastião de Freitas Branco de Herédia; 1903–1983), portugiesischer Moderner Fünfkämpfer